Василий Иванович Аксёнов: Аксёнов, Василий Иванович (род. 1953) — русский писатель.
 Аксёнов, Василий Иванович (род. 1957) ― российский деятель атомной энергетики, учёный, политик.